XX или хх может означать:

Искусство, развлечения и СМИ

Музыка 
 The xx, британская инди-группа.
, кливлендская музыкальная группа.
 xx, альбом 2009 года группы The xx.
 XX, альбом 2001 года группы Mushroomhead.
 , альбом 2012 года группы Great Big Sea.
 , альбом 2016 года группы O.A.R.
 , альбом 2018 года рэпера Мино.
 XX, альбом 2018 года группы .
 , альбом 1998 года группы Toto.
 XX – Two Decades of Love Metal, альбом 2012 года от группы HIM.
 + +, мини-альбом 2018 года от LOONA, переиздан как [XX].

Другое 
, киноальманах, фильм ужасов 2017 года.
 «XX», эпизод 4 сезона .
, вымышленная организация в комиксах и играх XIII.
 Общество XX, группа из двадцати бельгийских художников.
 XX, производственный код для Доктора Кто в серии Семена смерти.

Организации 
 , упразднённое подразделение ВВС США.
 XX корпус.
 XX Победоносный Валериев легион'' или Легион XX, легион Римской империи.

Другое использование 
 20 (число), римская цифра XX.
 , система двойного креста, британская операция во Второй мировой войне.
 ХХ хромосомы в системе .

См. также 
 XX век
 20
 Двадцатка
 X
 XXX
 XXXX
 Jamie xx